Mombasa – città del Kenya
Mombasa – circoscrizione urbana della Tanzania
Mombasa – gioco da tavolo